Loana peut désigner :

 Loana Radecki (1963-), reine de beauté allemande ;
 Loana Petrucciani, simplement connue sous son simple prénom Loana (1977-), personnalité publique de télévision ;
 Loana Lecomte (1999-), coureuse cycliste française.